Адам Мейр (,  15 лютого 1979, Гамільтон) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1995 року.

У 1997 році обраний на драфті НХЛ під 84-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Баффало Сейбрс» та «Нью-Джерсі Девілс».

Загалом провів 650 матчів у НХЛ, включаючи 35 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Тренери «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»

en:Adam Mair